СУ-6:

 Су-6 — самолёт.
 СУ-6 — самоходная зенитная установка.